Боннер — фамилия.

Известные носители 
 Боннер, Александр Тимофеевич (1937—2020) — российский юрист, доктор юридических наук.
 Боннер, Деванна (Bonner, род. 1987) — американская баскетболистка.
 Боннер, Жюльен (Bonnaire, род. 1978) — французский регбист.
 Боннер, Мэтт (Bonner, род. 1980) — американский баскетболист.
 Боннер, Пэки (Bonner, род. 1960) — ирландский футболист, вратарь.
 Боннер, Сандрин (Bonnaire, род. 1967) — французская актриса.
 Боннер, Эдмунд (Bonner, ок. 1500—1569) — английский прелат, лондонский епископ с 1539 года.

Топоним 
 Боннер — административно-территориальный округ в штате Айдахо, США.

См. также 
 Бонер
 Боннэр

Примечания